Schellenberg peut désigner :

Toponymes 
 Schellenberg, une ville du Liechtenstein.
 La bataille de Schellenberg, qui eut lieu en 1704, au cours de la Guerre de Succession d'Espagne.

Patronyme 
 Arno Schellenberg (1903-1983), baryton allemand ;
 August Schellenberg (1936-2013), acteur canadien ;
 Johann Rudolph Schellenberg (1740-1806), graveur, poète et naturaliste suisse. ;
 Pénélope Schellenberg (1977-1995), actrice française ;
 Theodore Schellenberg (1903-1970), archiviste américain ;
 Walter Schellenberg (1910-1952), responsable de la section contre-espionnage du SD de l'Allemagne nazie.

Homonymie de patronyme

en:Schellenberg (surname)